Николай Иванович Мазур ( — ) — монументалист, скульптор, живописец-станковист, график, педагог . Заслуженный художник Украины (1996). Народный художник Украины (2008). Почетный гражданин города Хмельницкого.

Биография 
Родился 2 января 1948 года в зерносовхозе Кущевская Кущевского района Краснодарского края России.

В 1968 году окончил Одесское художественное училище им. М. Б. Грекова.

С 1968 по 1979 годы преподавал в Хмельницкой детской художественной школе, с 1973 г.. — её директор. С 2002 года — старший преподаватель специальных дисциплин отделения «Дизайн» Хмельницкого государственного университета, с 2004 года — доцент кафедры дизайна Хмельницкого национального университета, с 2006 года — руководитель учебно-творческой мастерской ХНУ.

Участвовал в выставках различных уровней с 1972 года. Член Национального союза художников Украины с 1987 года. С 7 января 1992 года по 27 июля 1992 года — председатель правления Хмельницкой областной организации Национального союза художников Украины.

Произведения хранятся в музеях городов Хмельницкого, Винницы, Черновцов, Одессы, Силистры (Болгария), Бора, Белграда (Сербия), Модесто (США), в частных коллекциях в Украине, России, Бельгии, Болгарии, Израиле, Канаде, Германии, Литве, Польши, Сербии, США .

Умер после тяжелой болезни в ночь с 9 на 10 октября 2015 года.

Семья 
 жена — Мазур Людмила Александровна, художник-график
 сын — Мазур Богдан Николаевич, скульптор
 дочь — Мазур Оксана Николаевна, художник и искусствовед

Творчество

Выставки 
 Персональные выставки

 1986 — Черновцы, выставочный зал Союза художников
 1988 — Хмельницкий, выставочный зал Художественного фонда
 1991 — Хмельницкий, выставочный зал Союза художников
 1992 — Винница, выставочный зал областного краеведческого музея
 1992 — Ровно, выставочный зал Союза художников
 1992 — Черновицкий художественный музей
 1994 — Хмельницкий областной художественный музей, выставка семьи Мазуров
 1995 — Хмельницкий областной художественный музей
 1996 — Хмельницкий областной художественный музей
 1998 — Хмельницкий, выставочный зал Союза художников
 1998 — Каменец-Подольский, картинная галерея Каменец-Подольского исторического музея-заповедника
 1999 — Хмельницкий, Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого
 1999 — Киев, галерея «Ява»
 2001 — Киев, Украинский дом
 2003 — Нетешин, галерея «Арт-Пласт»
 2010 — Киев, галерея АВС-арт

Избранные произведения 
 монументальное искусство

 Скульптурная композиция «Веселый поезд» в кинотеатре «Планета», Хмельницкий (1989—1991)
 «Ангел скорби», памятник жертвам репрессий коммунистического режима, Хмельницкий (1998)
 Памятник "Героям Чернобыля — пожарным ", Хмельницкий (2004)
 Мемориал «Подолянам, павшим в Афганистане и других локальных войнах», Хмельницкий (2007)
 Экспозиция Музея памяти жертв Голодомора 1932—1933 годов в Хмельницкой, Меджибож (2008)
 Монумент «Дети мои соколы», Заповедник «Гетманская столица» (2009)
 Памятник «Молитва за Украину», Заповедник «Гетманская столица» (2009)
 Памятный знак «Шабли», в честь 350-летия победы в Конотопской битве, Шаповаловка (2009)
 Монумент «Вера, Надежда и Любовь», Хмельницкий (2011)
 Памятник Героям Небесной Сотни, Хмельницкий (2017)

 живопись

 «Судьба», «Сеятель» (1990)
 «Лесничий». Оргалит, темпера (1990)
 «На полпути жизни». Картон, темпера (1990)
 триптих «Пепел надежд» (1991)
 «Огненная ночь» (1992)
 цикл «Подольская рапсодия» (1994)
 «Подолянка» (1996)
 «Горы» (2002)
 «Восход», «Двое», «Люда» (2003)
 «Воспоминание о Люду» (2004)
 серия «Революция Достоинства» (2014—2015)

Отличия и награды 
 Орден «За заслуги» III степени (2007)
 Народный художник Украины (2008)
 Заслуженный художник Украины (1996)
 Знак Почетного отличия «За заслуги перед Хмельнитчиной» (2011)
 Почетный гражданин города Хмельницкого (2012)
 Первая премия МВД СССР за оформление детского автогородка (1982)
 Республиканская премия им. Н. Островского (1989)
 Областные премии «Корчагинец» (1987), им. Т. Г. Шевченко (1993), им. В. К. Розвадовского (1995)
 Городская премия им. Б. Хмельницкого (1996)
 «Человек года» (м. Хмельницький) в номинации «Художник» (1998), в номинации «Духовность» (2012)
 Всеукраинская премия «Золотая фортуна» (2001)
 Областная премия им. Я.Гальчевского (2003)

Примечания

Ссылки 
 Избранные работы Николая Мазура на сайте галереи Арт провинция
 Жизнеописание и избранные работы Николая Мазура на сайте галерее АВС-арт
 Имя в истории города Мазур Николай Иванович на сайте Хмельницкой городской ЦБС

Источники 
 
 Молитва Николая Мазура по Украине. Сборник статей
Выпускники Одесского художественного училища
Родившиеся в Кущёвском районе
Графики Украины
Скульпторы Украины
Художники Украины
Члены Национального союза художников Украины
Заслуженные художники Украины
Народные художники Украины
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени
Лауреаты Республиканской премии ЛКСМУ имени Николая Островского